Bermen steht für:

 Haus Bermen, Rittersitz in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Lac Bermen, See in der Provinz Québec, Kanada

Siehe auch:
 Berme, horizontaler Absatz in Böschungen oder Hängen
 Bremen (Begriffsklärung)